Wöhler steht für:
 Wöhler (Mondkrater), benannt nach Friedrich Wöhler

Personen:
 Adolf Wöhler (1933–1986), deutscher Trainer im Galoppsport
 Adrian Wöhler (* 1987), deutscher Handballspieler
 Andreas Wöhler (* 1962), deutscher Trainer im Galoppsport
 August Wöhler (1819–1914), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 August Anton Wöhler (1771–1850), deutscher Agrarwissenschaftler, Tierarzt und Pädagoge
 Cordula Wöhler (1845–1916), deutsche religiöse Dichterin
 Friedrich Wöhler (1800–1882), deutscher Chemiker
 Gustav-Adolf Wöhler (1924–2000), deutscher Fußballspieler
 Gustav Peter Wöhler (* 1956), deutscher Schauspieler und Sänger
 Hans-Dieter Wöhler (* 1941), deutscher Handballspieler
 Hellmuth Wöhler (1820–1899), deutscher Gutspächter und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Wilhelm Matthias Wöhler (1781–1873), deutscher Lehrer und Kantor
 Jürgen Wöhler (* 1950), deutscher Jurist und Manager
 Karsten Wöhler (* 1974), deutscher Handballspieler und -funktionär
 Kurt Wöhler (1924–2006), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP)
 Lothar Wöhler (1870–1952), deutscher Chemiker
 Max Wöhler (1860–1922), deutscher Architekt und Politiker
 Otto Wöhler (1894–1987), deutscher General
 Wilfried Wöhler (1935–2019), deutscher Fechter und Olympiateilnehmer
 Wilhelm Wöhler (1814–1884), deutscher evangelischer Geistlicher und Komponist
 Wilhelmine Amalie Wöhler (1841–1887), deutsche Malerin

Wohler steht für:
 Johann Christoph Wohler (1748–1799), deutscher Bildhauer
 Michael Christoph Wohler (1754–1802), deutscher Bildhauer
 Siegfried Wohler (1945–2009), namibischer Politiker
 Walter Wohler (1893–1968), deutscher Jurist, während des Zweiten Weltkrieges Präsident des Oberlandesgerichts Danzig

Siehe auch:
 Wöhlert (Begriffsklärungsseite)
 Wöhlerversuch, benannt nach August Wöhler